Kompanie (aus mittellat. ; seit dem 14. Jahrhundert, ursprünglich für Brotgenossenschaft, im Deutschen geläufig) steht für:

 Kompanie (Unternehmen), Handelsgesellschaft
 Handelskompanie, Kompanien mit dem Ziel des Fernhandels; einzelne Unternehmungen siehe dort im Abschnitt Liste von Handelskompanien
 Kompanie (Militär), militärische Einheit 
 Strafkompanie, siehe Strafabteilung
 Theaterkompanie
 Tanzkompanie, siehe Tanzensemble
 Ballettkompanie
 

Siehe auch:

 Compagnie (Begriffsklärung)
 Company (Begriffsklärung)
 Kompan, im Mittelalter der Beigeordnete eines Gebieters des Deutschen Ordens
 Ostindien-Kompanie 
 Westindien-Kompanie (Begriffsklärung)